Bamaton désigne :

 Balaton, commune hongroise (Heves).
 Le lac Balaton, un lac.
 La principauté du Balaton, une principauté slave.

 Balaton, une ville située dans le Minnesota.